Euro Open by Nissan Sezon 1999 – drugi sezon w historii World Series by Nissan. Zmagania rozpoczęły się 28 marca 1999 roku na hiszpańskim torze Circuit de Albacete, natomiast zakończyły 7 listopada tego samego roku na Circuit Ricardo Tormo w Hiszpanii. Mistrzem serii wśród kierowców został Hiszpan Fernando Alonso, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Adrián Campos Motorsport.

Lista startowa 
Źródło: opentelefonica.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: opentelefonica.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: opentelefonica.com
Punktacja:

 Wyścig: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)
 Do klasyfikacji zaliczano wyniki z 12 najlepszych wyścigów

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Trofeum Narodów

Trofeum do lat 20

Trofeum Riccardo Moscatelliego

Przypisy 

World Series by Nissan
1999 w sportach motorowych